Das Karlstor ist 

das westliche Stadttor der historischen Altstadt von München, siehe Karlstor (München)
ein historisches Gebäude in der Stadt Heidelberg, siehe Karlstor (Heidelberg)
ein historisches Gebäude in der Stadt Neckargemünd, siehe Karlstor (Neckargemünd)
das einzige noch bestehende Stadttor von St. Gallen, siehe Karlstor (St. Gallen)
ein ehemaliges Stadttor in Karlsruhe, siehe Karlstor (Karlsruhe)